Дяк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дяк, Богдан-Даньел (род. 2001) — румынский шахматист, международный мастер (2014).
 Дяк, Симона (более известна под фамилией Поп; род. 1988) — румынская фехтовальщица-шпажистка, чемпионка Европы и Европейских игр.
 Дяк, Чиприан (рум. Ciprian Deac; 16 февраля 1986, Бистрица, Румыния) — румынский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Тобол Костанай».